Христо Казанджиев може да се отнася за:

 Христо Казанджиев (1874–1952), български художник
 Христо Казанджиев (1896–1955), български писател